Glaubenssatz steht für:
 Dogma
 eine konstruktivistische Grundannahme im Neuro-Linguistischen Programmieren
 Glaubenssatz oder Glaubensmuster in der therapeutischen Arbeit mit dem inneren Kind